Isis Cabolet, née le  à La Haye, est une actrice néerlandaise.

Filmographie

Cinéma 
 2004 :  : Charlie
 2004 :  : Clarissa
 2005 :  : Maagd
 2010 :  : Zus Belle
 2010 :  : Iris
 2010 : Sekjoeritie : Lucille
 2010 :  : Cynthia
 2011 :  : Lilja
 2013 :  : Sophie Welts
 2014 :  : Fabiënne

Téléfilms 
 2004 :  : Meisje
 2004 :  : Michelle
 2004 :  : Floor van Zandt
 2007 : SpangaS : Marieke
 2007 : Van Speijk : Hummie
 2008 :  : Marloes Koudijs
 2011 :  : Daniëlle
 2011 : Flikken Maastricht : Birgit Schoenmakers
 2011 :  : Margreet Verhoek
 2013 :  : Lynn
 2013 :  : Joyce
 2015 :  : Maya Bolt
 2015 :  : Cornélie
 2016 :  : Chava

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1986
Naissance à La Haye
Actrice néerlandaise du XXIe siècle
Enfant acteur néerlandais